Krete steht für:

 Krete (Mythologie), die namengebende Nymphe der Insel Kreta
 Gebirgskamm (in der Schweiz)
 regional die Kriechen-Pflaume oder die Kirschpflaume

Siehe auch:
 Ensel und Krete
 Crete
 Grete